Les Opossums célèbres est un recueil de « poésie curieuse » d'Hervé Le Tellier illustré par Xavier Gorce, et publié en 2007 au Castor astral, dans la collection Les Mythographes.

Synopsis
Ce recueil rassemble quarante mots-valises alliant un animal à un homme célèbre, réel ou légendaire : ainsi, le « protozohercule », ou le « calamarcelproust ». Il s'inscrit à la suite d'une série de poésies de l'Oulipo, dont Hervé Le Tellier est membre, et publiées dans La Bibliothèque oulipienne : ainsi, les Sardinosaures & Cie, de Jacques Roubaud et Olivier Salon (n° 146), et Les animaux d'amour, de Paul Fournel (n° 147).

Dans l'« annexe », les deux auteurs se décrivent sous les noms d'« éphemhervéletellier » et de « bouledogorce ».

Lien externe
 Quelques exemples d'« opossums célèbres », site de l'Oulipo

Recueil de poèmes en français
Œuvre oulipienne
Œuvre d'Hervé Le Tellier